Apelido (sobrenome) de uma pessoa.
Paiva - um município brasileiro no estado de Minas Gerais
Castelo de Paiva - um município português no Distrito de Aveiro.
Rio Paiva

Pessoas
Paiva Netto
Paiva, abreviatura botânica de Jorge Américo Rodrigues Paiva

Desambiguações de sobrenomes